De Primeira Liga 2000–2001 was het 67ste seizoen van de strijd in de hoogste afdeling van het Portugese betaald voetbal. Het ging van start op 19 augustus 2000 en eindigde op 27 mei 2001. Nieuwkomers waren Paços de Ferreira, SC Beira-Mar en CD Aves. De drie clubs waren in het voorafgaande seizoen (1999/00) vanuit de Segunda Liga naar de hoogste divisie gepromoveerd. Boavista won de allereerste landstitel uit de clubgeschiedenis. De tweede club uit Porto deed dat onder leiding van oud-international Jaime Pacheco.

Eindstand

Zie ook
Segunda Liga 2000/01

Portugal
2001